Alexander Jurjewitsch Jermilow (russisch Александр Юрьевич Ермилов) ist der Name folgender Personen:

* Alexander Jurjewitsch Jermilow (Volleyballspieler) (* 1954), sowjetischer Volleyballspieler
 Alexander Jurjewitsch Jermilow (Kanute) (* 1960), sowjetischer Kanute